

Сенча — село, Полтавська область, Миргородський район
 Сенча — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Бахмач — Ромодан